Surinaams basketbalteam (mannen)
 Surinaams basketbalteam (vrouwen)